Babylon 5 steht für:
 Babylon 5, eine US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie
 vier darauf basierende Fernsehfilme:
 Babylon 5: Der erste Schritt (1998)
 Babylon 5: Das Tor zur 3. Dimension (1998)
 Babylon 5: Der Fluss der Seelen (1999)
 Babylon 5: Waffenbrüder (1999)